Nel 2009 in Moldavia si tennero due elezioni presidenziali:

Elezioni presidenziali moldave del 2009 (maggio)
Elezioni presidenziali moldave del 2009 (novembre)